Władysław Krajewski (zm. 1889) – polski fotograf działający głównie w Kielcach
 Władysław Krajewski (ur. 1839, zm. 1891) – polski lekarz balneolog, sybirak
 Władysław Krajewski (ur. 1855, zm. 1907) – polski lekarz chirurg, założyciel „Przeglądu chirurgicznego”
 Władysław Krajewski (ur. 1919, zm. 2006) – polski filozof pochodzenia żydowskiego zajmujący się filozofią nauki